Йо́ханн Кранкль (; род. 14 февраля 1953, Вена, Австрия), более известный как Ханс Кранкль () — австрийский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего, считается одним из лучших футболистов в истории Австрии. Завершил карьеру игрока в 1989 году. Второй бомбардир в истории сборной Австрии (34 мяча) после Тони Польстера (44 мяча).

Клубная карьера 
Ханс Кранкль начал свою профессиональную карьеру в «Рапиде» из Вены. За свою команду он дебютировал в марте 1971 года в матче против «Ваттенса». Однако на тот момент игрок не мог пробиться в основу и уже в следующем сезоне был отдан в годичную аренду в клуб второй австрийской лиги «Виенер».
В втором дивизионе Кранкль ярко проявил себя, забив 27 голов в 26 матчах. Самым запоминающимся моментом был разгром «Хинтереггера» со счётом 9:2, в котором юный футболист забил восемь голов.
После возвращения из аренды Кранкль сразу пробился в основу и стал главной частью команды, а в сезоне 1977/78 он вовсе завоевал «Золотую бутсу», забив 41 гол в 36 матчах.

Карьера в сборной

Достижения

Командные 
 Чемпион Австрии (2): 1981/82, 1982/83
 Обладатель Кубка Австрии (4): 1976, 1983, 1984, 1985
 Обладатель Кубка Испании: 1979
 Обладатель Кубка кубков УЕФА: 1979
 Финалист Кубка кубков УЕФА: 1985

Личные 
 Футболист года в Австрии (9): 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983
 Обладатель «Серебряного мяча»: 1978
 Обладатель Серебряного мяча по версии «Onze Mondial»: 1978
 Обладатель «Золотой бутсы»: 1978
 Обладатель «Серебряной бутсы»: 1974
 Лучший бомбардир австрийской Бундеслиги (4): 1974, 1977, 1978, 1983
 Лучший бомбардир испанской Примеры: 1979
 Рекордсмен сборной Австрии по количеству голов в одном матче: 6 голов
 Рекордсмен чемпионата Австрии по количеству голов в одном сезоне: 41 гол

Статистика выступлений

Обзор карьеры

Клубная карьера

См. также 
 Список футболистов с наибольшим количеством забитых мячей в чемпионате
 Список футболистов, забивших 500 и более голов

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на National Football Teams 
 Профиль футболиста на BDFutbol 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Винер Атлетикшпорт-Клуб»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Винер Шпорт-Клуб»
Игроки ФК «Кремсер»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры сборной Австрии по футболу
Тренеры ФК «Рапид» Вена
Тренеры ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Тренеры ФК «Тироль»
Тренеры ФК «Герасдорф»
Тренеры ФК «Аустрия» Зальцбург
Тренеры ФК «Фортуна» Кёльн
Тренеры ФК ЛАСК
Обладатели «Золотой бутсы»
Обладатели трофея Пичичи